Нацболы:
 Национал-большевики — лица, придерживающиеся национал-большевистской идеологии.
 Нацболы, лимоновцы — члены Национал-большевистской партии.